La saison 2021-2022 est la vingt-neuvième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , le deuxième échelon, et des autres divisions inférieures.



Saison régulière

Classement

Séries éliminatoires 
Les séries sont disputées au meilleur des sept parties.

Tableau

Références 

Site officiel

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Slovaquie
Hockey sur glace
Hockey sur glace